Dél-Hangáj (mongolul: Өвөрхангай) Mongólia 21 tartományának (ajmag) egyike, mely az ország déli részén fekszik. Székhelye Arvajhér.

A tartomány területén található az egyik legrégebbi és legfontosabb kolostor, a Sanh kolostor, illetve az Erdene Zú kolostor.

Népessége

Közlekedés 

Az arvajhéri repülőtér egyetlen kövezetlen kifutópályával rendelkezik, mely az ulánbátori és altaji forgalmat látja el.

Közigazgatási beosztás

Források 
 Hivatalos weboldal 
 Renaissancetours.mn

Mongólia tartományai